Мойя () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

На территории муниципалитета расположен одноимённый замок XVI века.

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки